Giuseppe Bartolomeo Chiari (1654-1727) – pittore italiano, tra i più caratteristici artisti della Roma di inizio XVIII secolo
 Giuseppe Chiari (1926-2007) – pittore e musicista italiano, esponente di Fluxus